Demetrius (Somatophylax) (–330 v.Chr.), lijfwacht van Alexander de Grote.
Demetrius van Phalerum (ca. 350–283 v.Chr.), Atheens schrijver en staatsman.
Demetrius I Poliorketes (337–283 v.Chr.).
 Demetrios II van Macedonië, koning van Macedonië.
Demetrius I Soter (187–150 v.Chr.), koning der Seleuciden (162–150).
Demetrios I van Bactrië, koning van Bactrië (200-180 v.Chr.).
Demetrius II Nicator (ca. 161–125 v.Chr.), koning der Seleuciden (145–141 en 129–125).
Demetrius (filosoof), Romeins cynisch filosoof uit de 1e eeuw
Demetrius van Antiochië, patriarch van Antiochië (256-260)
Demetrius van Thessaloniki (ca. 280–306 n.Chr.), Romeins officier en christelijke heilige.
Demetrius (Bijbel), een zilversmid genoemd in het Nieuwe Testament
Demetrius (Shakespeare), personage in A Midsummer Night's Dream.
Demetrius I van Georgië (ca.1093–1156), koning van Georgië (1125-1156)
Demetrius II van Georgië (1259–1289), koning van Georgië (1270-1289)
Demetrius van Guria (–1668), koning van Imeretië (West-Georgië) (1663-1664)